Il doppio del torneo di tennis Singapore Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martin Blackman e Laurence Tieleman che hanno battuto in finale Patrick Baur e Sander Groen 6-4, 1-6, 7-6.

Teste di serie 

 Bryan Shelton /  Kenny Thorne (quarti di finale)
 Todd Nelson /  Christo van Rensburg (quarti di finale)

 Patrick Rafter /  Roger Rasheed (quarti di finale)
 Wayne Arthurs /  Brent Larkham (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Singapore Challenger 1992